Lopatnik je ime več naselij v Sloveniji:

 Lopatnik pri Velenju, občina Velenje
 Lopatnik, občina Velenje

Naselja v Sloveniji